Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 220001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 sierpnia 2002 do 11 lipca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

220001-220100

220101-220200

220201-220300

220301-220400

220401-220500

220501-220600

220601-220700

220701-220800

220801-220900

220901-221000

Przypisy 

Lista planetoid 220001-221000